Свободное (до 1948 года Кирву, ) — посёлок в Каменногорском городском поселении Выборгского района Ленинградской области.

Название 
18 января 1948 года по решению второй сессии Кирвуского сельсовета селу Кирву было присвоено наименование Свободный. Переименование в форме среднего рода было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 
В XIV веке Свободное (Кирву) было частью обширного Яскинского уезда. В 1655 году в приходе появился священник, а в 1858 году церковный приход Кирву стал самостоятельным. Сама волость Кирву была основана в 1871 году.

В 1815—1816 в Свободном была построена деревянная церковь. При церкви была колокольня восточно-финского типа. Алтарная картина «Вознесение Христа» была написана Александрой Фростерус-Солтин.

Село Кирву было известно своим сельскохозяйственным колледжем, медицинским колледжем, а также природным санаторием.

До 1939 года село Кирву входило в состав одноименной волости Выборгской губернии Финляндской республики. С 1 января 1940 года — в составе Карело-Финской ССР. С 1 июля 1941 года по 31 мая 1944 года финская оккупация. С 1 ноября 1944 года — в составе Кирвуского сельсовета Яскинского района. С 1 октября 1948 года — в составе Новосельского сельсовета Лесогорского района. С 1 января 1949 года учитывается административными данными, как деревня Свободное. В ходе укрупнения хозяйства к деревне было присоединено соседнее селение Карьялайнен. С 1 октября 1950 года — в составе Бородинского сельсовета. С 1 декабря 1960 года — в составе Выборгского района. В 1961 году население деревни составляло 420 человек.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Свободное находился в составе Бородинского сельсовета. В 1997 году в посёлке Свободное Бородинской волости проживали 204 человека, в 2002 году — 103 человека (русские — 88 %).

В 2007 году в посёлке Свободное Каменногорского ГП проживали 120 человек, в 2010 году — 122 человека.

География 
Посёлок расположен в северной части района на автодороге  (Среднегорье — Топольки).

Расстояние до административного центра поселения — 20 км. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Бородинское — 10 км. 

Посёлок находится на восточном берегу озера Свободное.

Демография

Известные уроженцы 
 Юхо Ниукканен (1888—1954) — финский политик
 Лиизи Бекман (1924—2004) — финская художница и дизайнер
 Эйя Поккинен (род. 1939) — финская актриса

Улицы 
Береговая, Майская, Мужества, Памятная, Советская.

Примечания 

Населённые пункты Выборгского района (Ленинградская область)